I Mijong (1969) kétszeres olimpiai bajnok dél-koreai kézilabdázó
 I Mijong (1979) dél-koreai súlylökő, olimpikon